Wahlkreis 103 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 103
 Landtagswahlkreis 103